Termenul „Cenușa” se poate referi la:

Cenușă, produsul combustiei unui material inflamabil
Cenușă vulcanică, una componentele fine expulzate prin erupția unui vulcan
Cenușa, Florești, sat ce aparține de comuna Roșietici din raionul Florești , Republica Moldova
Râul Cenușa, curs de apă, unul din brațele care formează râului Bârsa Groșetului

 Film
 1958 Cenușă și diamant film în regia lui Andrzej Wajda
 1965 Cenușa film în regia lui Andrzej Wajda